Гозело
Гозело I (герцог Лотарингии)
Гозело (граф Арденнгау)
Гозело II (герцог Нижней Лотарингии)